Вице-президент Арабской Республики Египет — высшее должностное лицо в правительстве Египта. Эта должность была создана после создания республики в 1953 году.

В соответствии со статьей 139 Конституции Египта, президент Египта может назначить одного или более вице-президентов определить их юрисдикцией, и освободить их от занимаемых должностей. Правила, касающиеся привлечения к ответственности Президента Республики, применяется к вице-президентам. Конституция дает широкие полномочия президенту, чтобы определить число вице-президентов, а также их назначение, увольнение и служебных обязанностей. Всего вице-президентов Египта было 18.

1 января 2013 должность упразднена «исламской» конституцией. 9 июля 2013 восстановлена временной конституционной декларацией. Эту должность занял Мохаммед эль-Барадеи. 14 августа того же года он подал в отставку.

В новой Конституции Египта, принятой 18 января 2014 года, должность вице-президента не предусматривалась. Её восстановили 23 апреля 2019 по результатам референдума о внесении поправок в Конституцию Египта. Но вице-президент Египта пока не назначен.

Список вице-президентов

Примечания 

Египет
Политики Египта
Государственное устройство Египта